Села:
 Червоні Партизани — колишня назва села Володькова Дівиця (Чернігівська область, Носівський район)
 Червоні Партизани — колишня назва села Нові Броди (Чернігівська область, Менський район)

Урочища:
 Червоні Партизани — Чернігівська область

Залізниця:
 Червоні Партизани — колишня назва зупинного пункту Володькова Дівиця Ніжинського напряму Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Красний Партизан